Зименки — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Чулковского сельсовета.

Находится, в отличие от основной части района, на левом берегу Оки.

История 
В окладных книгах 1678 года деревня входила в состав Бабасовского прихода, в ней было 4 двора бобыльских.

В XIX — первой четверти XX века деревня входила в состав Степаньковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии, с 1926 года — в составе Фоминской волости Муромского уезда. В 1859 году в деревне числилось 15 дворов, в 1905 году — 30 дворов, в 1926 году — 36 дворов.

С 1868 года в Зименках действовал «конский рысистый завод» И. А. Бурцова на шесть голов.

Население

Зименки в наши дни 
По оценке газеты «Нижегородские новости», в 2006 году деревня Зименки была «очень малочисленна».
9 июля 2010 года деревня была уничтожена пожаром, разгоревшимся из-за сильной жары. Вследствие крайне плохой транспортной доступности деревни пожарные не успели на место происшествия.

Известные личности, связанные с Зименками 
 Александр Васильевич Матвеев — Герой Советского Союза, полковник (1921—1982). Родился в Зименках.

Примечания

См. также 
 Муромский уезд (карта)

Населённые пункты Вачского района